5-й военный округ был административным округом Австралийской армии, сформированным вскоре после образования Содружества Австралии. 5-й военный округ охватывал всю Западную Австралию, за исключением округа Кимберли, со штаб-квартирой в городе Перт. После Первой Мировой войны название округа было изменено на "5-ю окружную базу". В октябре 1939 года она была переименована в "Западное Командование". В апреле 1942 года армия была реорганизована, и Западное командование в апреле 1942 года стало III корпусом.

Западное командование было вновь сформировано в июне 1944 года, когда необходимость в штабе корпусного уровня отпала.

Тогдашний капитан Уильям Хендерсон, позже повышенный до генерал-майора, служил в штабе командования вскоре после окончания Второй Мировой войны. Позже в 1948 году была сформирована 13-я пехотная бригада, со штаб-квартирой в Западной Австралии и передана Западному командованию. После формирования она состояла из двух пехотных батальонов: 11/44-го и 16/28-го. В 1960 году, когда армия вновь была реорганизована, бригада была расформирована.

Такая географическая структура командования сохранялась до 1970-х годов.

Ссылки

Литература 

 Оксфордский справочник по военной истории Австралии (Деннис, Питер; Грей, Джеффри; Моррис, Юэн) - ISBN 0-19-553227-9
 Путеводитель по подразделениям: Австралийская армия 1939–1945, том 2 (Маккензи-Смит, Грэм) - ISBN 978-1-925675-146
 Австралийская армия: история ее организации 1901–2001 гг. (Палаццо, Альберт) - ISBN 0-19-551506-4
 «Эволюция системы пехотных полков в армейском резерве» (Шоу, Питер) - ISSN 0048-8933

См.также 

 Четвёртый военный округ (Австралия)

Военные округа Австралии
Западная Австралия